Diplorhynchus kan syfta på:

 Diplorhynchus (svampar) – ett släkte av svampar
 Diplorhynchus (växter) – ett släkte växter